Дивізія А 1947-48 — 31-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув ІТА (Арад).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Дистрибуція (Бухарест) змінив назву на Петролул (Бухарест).
2. Після закінчення сезону клуб Університатя (Клуж) змінив назву на КСУ (Клуж).
3. Після закінчення сезону клуб Лібертатя (Орадя) змінив назву на ІКО.
4. Після закінчення сезону на базі розформованого клубу Чоканул (Бухарест) був створений Динамо (Бухарест).
5. Після закінчення сезону клуб КСМ Медіаш змінив назву на Газ Метан.
6. Після закінчення сезону клуб АСА (Бухарест) змінив назву на ЦСКА (Бухарест).

Позначення:

Результати

Плей-оф 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Політехніка (Тімішоара) змінив назву на КСУ (Тімішоара).
2. Після закінчення сезону клуб КСМ Медіаш змінив назву на Газ Метан.
3. Після закінчення сезону клуб АСА (Бухарест) змінив назву на ЦСКА (Бухарест).

Позначення:

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1947-48
Румунія
Румунія
1947 у румунському спорті
1948 у румунському спорті